

Cinema 
 Reckoning Day – film del 1915 diretto da E.H. Calvert
 Reckoning Day – film del 2002 diretto da Julian Gilbey

Televisione 
 Reckoning Day – episodio di ITV Saturday Night Theatre (1973)